Macià puede referirse a:
Macià Alavedra, político español de la segunda mitad del siglo XX.
Diego Macià Anton, político español de finales del siglo XX y del siglo XXI.
Francesc Macià (desambiguación)
Francesc Macià, político español del primer tercio del siglo XX.
Estación de Francesc Macià
Plaza Francesc Macià
El coronel Macià, película sobre Francesc Macià.